True Tone es una tecnología con la capacidad de ajustar automáticamente el tono de color de la temperatura en la pantalla, basándose en la iluminación y el ambiente de cada espacio.

Es una tecnología que podemos encontrar en la pantalla del iPad Pro, iPad Air (4a generación), iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xr, 
iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020), iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Pro, y iPhone 14 Pro Max creados por la empresa Apple.

Funcionamiento 
El iPad Pro, contiene 4 sensores que se encargan de medir la iluminación y el brillo del color ambiental. De este modo, permite a la pantalla la posibilidad de corregir los colores blanca y la iluminación, así como la saturación.

El objetivo principal de este sistema, es el de ofrecer una mejor experiencia a los usuarios a través del ajuste de los colores.

Referencias 

Tecnología
Apple Inc.
IPod